Ива́новское кла́дбище — некрополь в ряде стран и регионов:

Латвия 
 Ивановское кладбище (Рига) ().

Россия 
 Ивановское кладбище (Велиж)
 Ивановское кладбище (Екатеринбург).
 Ивановское кладбище (Каменск-Уральский).
 Ивановское кладбище (Москва).
 Ивановское кладбище (Московская область), Ленинский район, деревня Ямонтово.
 Ивановское кладбище (Новосибирская область)
 Ивановское кладбище, Серпухов, Московская область.

См. также 
Яновское кладбище